

Persone 
 Carla Romanelli – attrice italiana
 Domenico Romanelli – archeologo italiano
 Eugenia Romanelli – giornalista italiana, figlia di Raffaele
 Francesca Romanelli – giornalista italiana
 Giovanni Francesco Romanelli, detto il Viterbese o il Raffaellino – pittore italiano barocco
 Guido Romanelli – militare italiano
 Giuseppe Romanelli – scultore italiano
 Leonardo Romanelli (1803-1886) – politico italiano
 Leonardo Romanelli (1963) – gastronomo, giornalista e sommelier italiano
 Luigi Romanelli – librettista italiano
 Marion Romanelli – calciatrice francese
 Pasquale Romanelli – scultore italiano, padre di Raffaello
 Raffaele Romanelli – storico italiano, padre di Eugenia
 Raffaello Romanelli – scultore italiano, figlio di Pasquale, padre di Romano
 Romano Romanelli – scultore italiano, figlio di Raffaello
 Wanda Romanelli – cantante italiana

Altro 
 Grotta Romanelli – grotta naturale situata in Italia
 Romanelli Volley – società sportiva pallavolistica italiana
 Stadio Giacomo Romanelli – impianto sportivo italiano
 Galleria Romanelli – Firenze